Slovenská hokejová liga 2020/21 byla 28. sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku. Týmy na 1. — 8. místě postoupily přímo do čtvrtfinále. Pro tým na 9. a 10. místě skončila sezona. Z druhé hokejové ligy postoupil tým HC 19 Humenné. V lize už nepokračoval vítěz základní části minulé sezony Bratislava Capitals, který odešel hrát do mezinárodní soutěže bet-at-home ICE Hockey League.

Systém soutěže 
V sezoně 2020/21 se hrálo v jedné skupině. Liga měla 10 účastníků + mládežnický tým slovenské reprezentace do 18 let. Vítěz 1. ligy postoupí přímo do Tipos extraligy.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 VLCI Žilina - HK 95 Považská Bystrica 4:0 (3:2sn, 9:1, 2:1, 2:1pp)
 HK VITAR Martin - HC 19 Humenné  4:0 (4:0, 3:1, 2:1, 5:2)
 HK Spišská Nová Ves - HK AUTORÁCZ Levice 4:0 (4:0, 4:0, 5:0, 5:2)
 HC Topoľčany - MHK Dubnica nad Váhom 0:4 (1:2, 2:4, 1:3, 3:6)

Semifinále 
 VLCI Žilina - MHK Dubnica nad Váhom 4:0 (3:0, 4:3, 3:2pp, 4:1)
 HK VITAR Martin - HK Spišská Nová Ves 2:4 (2:6, 2:1, 5:2, 0:2, 1:3, 1:4)

Finále 
 VLCI Žilina - HK Spišská Nová Ves 1:4 (3:4, 3:5, 5:1, 0:1, 3:4sn)

Celkové pořadí

Externí odkazy 
 1. hokejová liga na stránke SZĽH
 1.Hokejová liga na stránkach SZĽH

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2020
Lední hokej v roce 2021